Ву́лиця Жда́нова — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Жданова — вулиця в місті Сміла Черкаської області.

 Вулиця Жданова — колишня назва вулиці Перемоги в місті Авдіївка Донецької області.
 Вулиця Жданова — колишня назва Сонячної вулиці в місті Антрацит Луганської області.
 Вулиця Жданова — колишня назва Сімферопольської вулиці в місті Бахчисарай АР Крим.
 Вулиця Жданова — колишня назва вулиці Сосніних в місті Ірпінь Київської області.
 Вулиця Жданова — колишня назва Трояндової вулиці в смт Карнаухівка Дніпропетровської області.
 Вулиця Жданова — колишня назва вулиці Петра Сагайдачного в Києві.
 Вулиця Жданова — колишня назва вулиці Варвари Маслюченко в місті Київ.
 Вулиця Жданова — колишня назва Затишної вулиці в місті Костопіль Рівненської області.
 Вулиця Жданова — колишня назва Весняної вулиці в смт Костянтинівка Миколаївська область.
 Вулиця Жданова — колишня назва вулиці Висоцького в місті Лутугине Луганської області.
 Вулиця Жданова — колишня назва вулиці Щербини в місті Марганець Дніпропетровської області.
 Вулиця Жданова — колишня назва вулиці Геологів в місті Ніжин Чернігівської області
 Вулиця Жданова — колишня назва Кранобудівної вулиці в місті Нікополь Дніпропетровської області.
 Вулиця Жданова — колишня назва вулиці Лесі Українки в смт Нова Борова Житомирської області.
 Вулиця Жданова — колишня назва Зоряної вулиці в місті Новомиргород Кіровоградської області.
 Вулиця Жданова — колишня назва вулиці Малютіна в місті Новомосковськ Дніпропетровської області.
 Вулиця Жданова — колишня назва вулиці Леоніда Коваленка в місті Олександрія Кіровоградської області.
 Вулиця Жданова — колишня назва вулиці Хижняка в місті Павлоград Дніпропетровської області.
 Вулиця Жданова — колишня назва вулиці Достоєвського в смт Покотилівка Харківської області.
 Вулиця Жданова — колишня назва Зеленої вулиці в місті Ровеньки Луганської області.
 Вулиця Жданова — колишня назва Вишневої вулиці в місті Сквира Київської області.
 Вулиця Жданова — колишня назва Маріупольської вулиці в місті Синельникове Дніпропетровської області.
 Вулиця Жданова — колишня назва Сонячної вулиці в смт Талаківка Донецької області.
 Вулиця Жданова — колишня назва Львівської вулиці в місті Тячів Закарпатської області.
 Набережна Жданова — колишня назва Харківської набережної в місті Харків.
 Вулиця Жданова — колишня назва Північної вулиці в місті Хмільник Вінницької області.
 Вулиця Жданова — колишня назва вулиці Генерала Тютюнника в місті Христинівка Черкаської області.
 Вулиця Жданова — колишня назва вулиці Наумова в місті Хрустальний Луганської області.

Вулиці, названі на честь людей